Markéta Anglická ( Margaret of England, 11. září 1275 Windsor – 1318/po 1333) byla brabantská vévodkyně.

Narodila se jako jedna z mnoha dcer anglického krále Eduarda I. a Eleonory Kastilské. 8. července 1290 se po dlouhém zasnoubení ve Westminsterském opatství provdala za syna brabantského vévody Jana. Svatební veselí doprovázely mnohé slavnosti a o čtyři roky později se Jan stal po otcově smrti vévodou. Manželství nebylo příliš šťastné, jediný syn se narodil po deseti letech. Markéta byla nucena tolerovat manželův dlouholetý milenecký poměr a smířit se s legitimizací jeho levobočků. Roku 1312 ovdověla. Zemřela zřejmě roku 1318 či po roce 1333 a byla pohřbena po boku manžela v katedrále sv. Guduly v Bruselu. Náhrobek byl zničen.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Ženy
Plantageneti
Anglické princezny
Pohřbení v katedrále v Bruselu
Narození 11. září
Narození v roce 1275
Úmrtí v roce 1318
Dcery králů